

Astronomia 
 Cratere Shushan – cratere sulla superficie di Venere

Geografia 
 Cina
 Distretto di Shushan – distretto nella provincia dell'Anhui

Persone 
 Amit Ben Shushan – ex calciatore israeliano, attaccante
 Naji Shushan – calciatore libico, difensore